Джо́рдан Ко́ул Ха́рви (; , Мишен-Вьехо, Калифорния, США) — американский футболист, левый защитник.

Карьера

Молодёжная карьера 
Во время обучения в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе в 2002—2005 годах Харви играл за университетскую футбольную команду «Ю-си-эл-эй Брюинс» в Национальной ассоциации студенческого спорта. Окончил университет, получив степень по социологии, почти десять лет спустя, в 2014 году.

В 2004 и 2005 годах также выступал в  за клуб «Ориндж Каунти Блю Стар».

Клубная карьера 
26 января 2006 года на Дополнительном драфте MLS Харви был выбран под общим девятым номером клубом «Колорадо Рэпидз».

15 июня 2006 года Харви отправился в аренду в клуб  «Сиэтл Саундерс». Его профессиональный дебют состоялся 16 июня 2006 года в матче против «Пуэрто-Рико Айлендерс». 1 июля 2006 года в матче против «Майами» он забил свой первый гол в профессиональной карьере.

За «Колорадо Рэпидз» дебютировал 10 июля 2007 года в матче Открытого кубка США против клуба Первого дивизиона ЮСЛ «Калифорния Виктори». Дебютировал в MLS 4 мая 2008 года в матче против «Ди Си Юнайтед». 30 января 2009 года Харви подписал с «Колорадо Рэпидз» новый четырёхлетний контракт.

Клуб «Филадельфия Юнион» выбрал Харви на Драфте расширения MLS, состоявшемся 25 ноября 2009 года. 25 марта 2010 года он участвовал в инаугуральном матче «Филадельфии Юнион», соперником в котором был «Сиэтл Саундерс». 15 апреля 2010 года в матче против «Торонто» забил свой первый гол в MLS.

7 июля 2011 года Харви перешёл в «Ванкувер Уайткэпс» в обмен на распределительные средства. Дебютировал за «Уайткэпс» 9 июля 2011 года в матче против «Колорадо Рэпидз». 10 июня 2012 года в матче против «Хьюстон Динамо» забил свой первый гол за «Уайткэпс». 28 августа 2014 года Харви продлил контракт с «Ванкувер Уайткэпс». По итогам сезона 2016 болельщики «Уайткэпс» признали Харви игроком года. По окончании сезона 2017 Харви покинул «Ванкувер Уайткэпс» на правах свободного агента.

2 января 2018 года Харви присоединился к новичку MLS ФК «Лос-Анджелес». 4 марта 2018 года в дебютном матче нового лос-анджелесского клуба в лиге, соперником в котором был «Сиэтл Саундерс», вышел на замену в концовке. По окончании сезона 2018 контракт Харви с «Лос-Анджелесом» истёк, но 2 января 2019 года клуб переподписал игрока на сезон 2019. 11 августа 2019 года в матче против «Нью-Йорк Ред Буллз» он забил свой первый гол за «Лос-Анджелес». По окончании сезона 2019 Харви стал свободным агентом, но 31 декабря 2019 года «Лос-Анджелес» переподписал контракт с ним на сезон 2020. По окончании сезона 2020 Харви вновь оказался в статусе свободного агента, но 27 января 2021 года подписал новый однолетний контракт с «Лос-Анджелесом». По окончании сезона 2021 Харви снова стал свободным агентом.

26 февраля 2022 года Джордан Харви объявил о завершении футбольной карьеры.

Международная карьера 
В составе сборной США до 17 лет Харви участвовал в юношеском чемпионате мира 2001.

В составе сборной США до 20 лет Харви участвовал в молодёжном чемпионате мира 2003.

Достижения 
 
  «Ванкувер Уайткэпс»
 Победитель первенства Канады: 2015
  «Лос-Анджелес»
 Победитель регулярного чемпионата MLS: 2019

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Футболисты США
Игроки сборной США по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Сиэтл Саундерс» (1994—2008)
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»
Игроки ФК «Филадельфия Юнион»
Игроки ФК «Ванкувер Уайткэпс»
Игроки ФК «Лос-Анджелес»